Linie (von lateinisch linea „Strich, Richtschnur, Kante“) steht für:

 mathematisch ein zusammenhängendes, eindimensionales geometrisches Gebilde ohne Querausdehnung, Oberbegriff von Kurve, Gerade und Strecke
 die kürzeste Verbindung zweier Punkte auf einer Oberfläche oder in einem Raum, siehe Geodäte
 Verkehrslinie, die regelmäßige Bedienung eines bestimmten Weges durch öffentliche Verkehrsmittel
 Bahnlinie in Österreich und der Schweiz, siehe Eisenbahnstrecke
 Abstammungslinie, eine genetische direkte Linie
 Linie (Einheit), ein altes französisches und deutsches Längenmaß
 in der Physik kurz für Emissionslinie, siehe Spektrallinie
 in der Mode eine abstrakte Kleiderform, siehe Silhouette (Mode)
 eine Anordnung von Kokain zum Schnupfen, siehe Kokain #Konsumformen
 umgangssprachlich für Kletterroute
Markenname eines Aquavit, siehe Linie-Aquavit
 eine Schlachtaufstellung der Infanterie, siehe Lineartaktik
 eine Marsch- und Gefechtsformation einer Flotte, siehe Kiellinie (Formation)
 Linieninstanz, eine Stelle mit Weisungsbefugnis innerhalb einer Organisation, siehe Linienorganisation
 eine bestimmte Datendichte bei gerasterter Auflösung, siehe Punktdichte
 senkrechte „Spalte“ des Schachbretts
 Kurzbezeichnung für den Linienwall um die Vorstädte von Wien, üblicherweise für einen Abschnitt oder ein Tor gebraucht („Favoritner Linie“)
 eine Teilpopulation innerhalb einer Rasse, siehe Linie (Tierzucht)

Linie ist der Name folgender Ortschaften in Polen: 
 Linie (Bielice), deutsch Leine, in der Gmina Bielice in der Woiwodschaft Westpommern
 Linie (Lwówek), deutsch Linde, in der Gmina Lwówek in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Die Linie
 Blaue Linie
 Rote Linie
 Weiße Linie
 Line
 Linia
 Strich